Джулиан Коуп (Julian Cope, 21 октября 1957 года, Мид Гламорган, Уэльс) — британский рок-музыкант, певец и автор песен, наибольшую известность получивший как фронтмен The Teardrop Explodes. Коуп — автор двух автобиографий и четырёх книг по истории музыки и британского фольклора.

Биография 
Джулиан Коуп родился в Дери, Мид Гламорган, Уэльс; его детские годы прошли в Тамуорте, графство Стаффордшир. Коуп учился в Городском колледже высшего образования Ливерпуля (City of Liverpool College of Higher Education) неподалёку от Прескота, который являлся в то время частью Ланкаширского университета.

Дискография

Студийные альбомы 
 1984 World Shut Your Mouth (UK #40)
 1984 Fried (UK #87)
 1987 Saint Julian (UK #11)
 1988 My Nation Underground (UK #42)
 1989 Skellington
 1990 Droolian
 1991 Peggy Suicide (UK #23)
 1992 Jehovahkill (UK #20)
 1993 Rite
 1994 Autogeddon (UK #16)
 1995 20 Mothers (UK #20)
 1996 Interpreter (UK #39)
 1997 Rite 2
 1999 Odin
 2000 An Audience With the Cope 2000/2001
 2001 Discover Odin
 2002 Rite Now
 2003 Rome Wasn’t Burned In A Day
 2005 Citizen Cain’d
 2005 Dark Orgasm
 2006 Rite Bastard
 2007 You Gotta Problem With Me
 2008 Black Sheep
 2009 Julian Cope Presents The Unruly Imagination
 2012 Psychedelic Revolution
 2012 Woden
 2013 Revolutionary Suicide

Концертные альбомы 
 2004 Live Japan '91

Переиздания 
 1993 Ye Skellington Chronicles (расширенная версия Skellington плюс сиквел Skellington 2)
 2006 Jehovahkill: Deluxe Edition

Примечания 

Музыканты альтернативного рока
Рок-музыканты Великобритании
Исполнители новой волны
Исполнители Island Records